Parung (Subang), een plaats in Indonesië
Parung (Cibalong), een plaats in Indonesië
Parung (Parung), een plaats in Indonesië
Parung (Darma), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing